Here We Go Again – album Demi Lovato
 Here We Go Again – album grupy SR-71
 Here We Go Again – zapowiadany album rapera DMX-a, który ostatecznie ukazał się pod tytułem Year of the Dog...Again